Anne van Montmorency (1493-1567)
Anne van Montmorency (1737-1803)